«Гармония» — советский художественный фильм 1977 года режиссёра Виктора Живолуба, снят на Свердловской киностудии в 1977 году. Производственная драма по оригинальному сценарию Александра Горохова.

Сюжет 
Производственная комиссия отклонила опытный образец нового серийного трактора. Созданы три группы, которые в короткий срок должны представить свои варианты прототипа будущей машины.
Опытный дизайнер Герман Бакланов находится в состоянии постоянного конфликта с руководством конструкторского бюро. По результатам опроса эксплуатантов, он получил представление о характерных конструктивных недостатках используемой техники и мечтает создать современный трактор, на котором будет удобно и приятно работать. Его конкуренты, группы Барановой и Харина, пошли по более простому пути незначительных доработок базовой модели.

В конкурсе, благодаря принципиальному вмешательству начальника КБ Флягина, победила талантливая и гармоничная работа Бакланова-Неверовой. Её признали перспективной, но требующей значительного обновления имеющегося на заводе оборудования. Учитывая реальные экономические условия, директор предложил в производство трактор Харина. Начальник КБ Флягин обещал бороться за модель Бакланова. В последних кадрах фильма показан в работе трактор Бакланова…

В ролях 
 Юрий Каморный — Герман Алексеевич Бакланов
 Михаил Глузский — Иван Борисович Флягин, начальник КБ
 Антонина Лефтий — Людмила Неверова, инженер-конструктор
 Андрей Праченко — Виктор Алфимов, молодой специалист
 Нина Гребешкова — Баранова Лариса Павловна, зам. начальника КБ
 Владимир Сичкарь — Геннадий Харин, ученик Флягина
 Анатолий Соловьёв — Кротов, директор завода
 Ольга Гудкова — Ольга Неверова, сестра Людмилы
 Валентин Грудинин — тракторист
 Владимир Кадочников — эксперт-экономист на конкурсе тракторов
 Александр Белина — эпизод
 Виктор Демерташ — эпизод
 Галина Умпелева — эпизод

Съёмочная группа 
 Сценарист: Александр Горохов
 Режиссёр: Виктор Живолуб
 Оператор: Геннадий Трубников
 Композитор: Геннадий Подэльский
 Художники: И. Грачёва (по костюмам), И. Колесникова (по гриму)

Литература 
 
 
 
 Гармония // Советские художественные фильмы: 1976—1977. — М.: Нива России, 1995. — стр. 202
 Гармония // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996 — Всего страниц: 520 с. — стр. 87

Фильмы Виктора Живолуба
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы СССР 1977 года
Производственные фильмы
Фильмы на русском языке